Rio Jur (Nahr Jur) é um dos três distritos do estado de Gharb Bahr al Ghazal, localizado na região autônoma do Sudão do Sul,  Sudão.

Distritos do Sudão